Palazzo Moro Lin – palazzo affacciato sul Canal Grande, nel sestiere di San Marco a Venezia
 Palazzo Moro Lin – palazzo nel sestiere di San Polo a Venezia